Voici la liste non exhaustive des  joueurs ayant porté un jour le maillot du Association sportive de Cannes football-section professionnelle.

A

B

C

D

E

F

G 

France

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z 



Cannes

Joueurs de l'AS Cannes